El nombre de Convento de Santa Clara, de Las Claras, o de las Clarisas, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como convento, de una orden en honor a alguna santa llamada Clara. 
 La más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es Santa Clara de Asís.

Conventos

en España

Comunidad de La Rioja  
 Convento de Santa Clara, católico, en la villa de Entrena, La Rioja;

Comunidad de Madrid 
 Convento de Santa Clara o "Convento de Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza", católico, en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid).
 Convento de Santa Clara o "Convento de la Encarnación", católico, en la localidad de Valdemoro (Madrid).

Comunidad Foral de Navarra 
 Convento de Santa Clara, católico, en Estella, Navarra;

Principado de Asturias 
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Oviedo;

Provincia de Almería 
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 19/05/1992), católico, en la ciudad de Almería;

Provincia de Ávila  
 Convento de las Clarisas (B.I.C. 24/10/1991), católico, en la ciudad de Ávila;

Provincia de Badajoz 
 Convento de Santa Clara, antiguo, en la localidad de Zafra, Badajoz;
 Convento de Santa Clara, en la localidad de Llerena, Badajoz;
 Antiguo Convento de Las Clarisas, en la ciudad de Badajoz.

Provincia de Burgos 
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Burgos;
 Convento de Santa Clara (B.I.C.), católico, en la localidad de Medina de Pomar, Burgos;
 Convento de Santa Clara, católico, en la localidad de Belorado, Burgos;
 Convento de Santa Clara (B.I.C.), antiguo, en la localidad de Briviesca, Burgos;
 Convento de Santa Clara, católico, en la localidad de Castrojeriz, Burgos;

Provincia de Córdoba 
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 03/06/1931), católico, en la ciudad de Córdoba;
 Convento de Santa Clara de la Columna (B.I.C. 27/08/1982), católico, en la localidad de Belalcázar, Córdoba;
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 26/10/1982), antiguo, en la localidad de Palma del Río, Córdoba;
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 13/07/1981), católico, en la localidad de Montilla, Córdoba;

Provincia de Gerona 
 Convento de Santa Clara, católico, en la localidad de Fortiá, Gerona;

Provincia de Granada 
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 06/10/1977), católico, en la localidad de Loja, Granada;

Provincia de Guadalajara 
 Convento de Santa Clara, católico, en Guadalajara;
 Convento de Santa Clara, católico, en la localidad de Molina de Aragón, Guadalajara;

Provincia de Guipúzcoa 
 Convento de Santa Clara (B. I. C 17/01/1964), católico, en la ciudad de Tolosa, Guipúzcoa;

Provincia de Huelva 
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 02/03/1967), antiguo, en la localidad de Moguer, Huelva;

Provincia de Jaén 
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Úbeda, Jaén;

Provincia de Málaga  
 Convento de Santa Clara (B.I.C.-Incoado 04/01/1983), católico, en la localidad de Vélez-Málaga, Málaga;

Provincia de Palencia 
 Convento de Santa Clara (B.I.C.), católico, en la localidad de Aguilar de Campoo, Palencia;
 Convento de Santa Clara (B.I.C.), católico, en la localidad de Astudillo, Palencia;

Provincia de Pontevedra  
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Pontevedra;

Provincia de Salamanca 
 Convento de Santa Clara (B.I.C.), católico, en la ciudad de Salamanca;

Provincia de Segovia 
 Convento de Santa Clara, en la villa de Cuéllar, Segovia;

Provincia de Sevilla 
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 15/01/1970), en la ciudad de Sevilla;
 Convento de Santa Clara (B.I.C. 23/12/1997), católico, en la ciudad de Carmona, Sevilla;

Provincia de Soria 
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Soria;

Provincia de Toledo 
 Convento de Santa Clara la Real (B. I. C 23/01/1981), católico, en la ciudad de Toledo;

Provincia de Valencia 
 Convento de Santa Clara, católico, en Gandía, Valencia.
 Convento de Santa Clara, católico, en Valencia.

Provincia de Valladolid 
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Valladolid;
 Convento de Santa Clara (B.I.C.), católico, en la localidad de Tordesillas, Valladolid;
 Convento de Santa Clara (B.I.C.), católico, en la localidad de Peñafiel, Valladolid;

en Perú 
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Ayacucho;
 Convento de Santa Clara, católico, en Cusco;
 Convento de Santa Clara, católico, en Barrios Altos, Lima;

en Portugal 
 Convento de Santa Clara, en São Gonçalo, Amarante, distrito de Oporto;
 Convento de Santa Clara, en Vila do Conde, distrito de Oporto;, 
 Convento de Santa Clara, en Portalegre, distrito de Portalegre;
 Convento de Santa Clara, en São Salvador, Santarém, distrito de Santarém; 
Con nombre compuesto:
 Convento de Santa Clara de Évora, en Santo Antão, Évora, distrito de Évora.

en Suecia 
 Convento de Santa Clara, en la ciudad de Estocolmo;